Persoon ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hendrik Persoon (1761–1836), holländisch-südafrikanischer Mykologe und Botaniker
 Delfine Persoon (* 1985), belgische Boxerin